Als Geigenbauschule wird bezeichnet:
 eine Ausbildungsstätte für Geigenbauer (Erzeugung von Streich- und anderen Saiteninstrumenten), siehe Geigenbauschule (Ausbildung)
 Geigenbauschule Brienz
 Geigenbauschule Mittenwald
 systematische Zusammenfassung von Geigenbauern unter kunsthistorischer und stilistischer Betrachtung, siehe Geigenbauschule (Systematik)